Australian Open-mesterskabet i damesingle 1974 var den 48. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle og den sjette udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen var en del af Australian Open 1974, der blev spillet på græsbaner i Kooyong Lawn Tennis Club i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 26. december 1973 - 1. januar 1974.

Mesterskabet blev vundet af andenseedede Evonne Goolagong, som i finalen besejrede førsteseedede Chris Evert med 7-6, 4-6, 6-0, og som som dermed vandt titlen for første gang efter at hun i de tre foregående udgaver af turneringen var endt som tabende finalist. Det var samtidig Goolagongs tredje grand slam-titel i damesingle, eftersom hun tidligere i karrieren havde vundet French Open og Wimbledon-mesterskabet i 1971. 

Chris Evert var i en grand slam-finale i damesingle for tredje gang i sin karriere, og det var også tredje gang, at hun måtte forlade slutkampen i taberens rolle. Det var i øvrigt eneste gang i 1970'erne, at Evert deltog i Australian Open.

Den forsvarende mester, Margaret Court, stillede ikke op til sit titelsforsvar, fordi hun ventede sit andet barn.

Pengepræmier 

Vinderen af damesingletitlen modtog A$ 6.000 (ekskl. per diem), hvilket en stigning på 33 % i forhold til det foregående år, hvor førstepræmien var på A$ 4.500.

Turnering

Deltagere 

Turneringen havde deltagelse af 56 spillere, hvoraf otte blev seedet.

Seedede spillere

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 1974
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 1974
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 1974
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 1974

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 ITF - Australian Open 1974

Noter 

Australian Open 1974
1974